Счастье:
 Счастье — понятие морального сознания, обозначающее состояние человека.
 Счастье — город в Луганской области Украины.
 «Счастье» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи постройки 1741 года.
 «Счастье» — песня российской рок-группы «Би-2».
 «Счастье?» — песня российской рок-группы «Король и шут»
 Озеро Счастья — небольшое лунное море, сформированное из потоков лавы.

Словосочетания 
 Счастье по рецепту —  российский кинофильм 2006 года по повести Екатерины Вильмонт «Курица в полёте».
 Счастья в личной жизни — восьмой студийный альбом Аллы Пугачёвой.

Фильмы

См. также